Коронель — термин, который может означать:

Топонимы 

 Коронель — город и морской порт в Чили.
 Коронель Портильо — одна из провинций региона Укаяли в Перу

Персоналии 

 Коронель, Пастор (1929—2000) — парагвайский полицейский, начальник следственной службы, участник политических репрессий.
 Коронель, Рамон (род. 1991) — парагвайский футболист, защитник клуба «Насьональ» и сборную Парагвая.
 Коронель, Фредди (род. 1989) — парагвайский футболист, полузащитник казахстанского клуба «Акжайык».
 Ремерсаро Коронель, Инес (род. 1992) — уругвайская пловчиха.
 Икаса Коронель, Хорхе (1906—1978) — эквадорский писатель, общественный деятель, дипломат.

См. также 

 Коронель — немецкий вспомогательный крейсер времён Второй мировой войны.
 Морское сражение при Коронеле.
 Коронель Болоньеси — перуанский футбольный клуб из Такны.